Palmeiras si può riferire a:

 Palmeiras, comune del Brasile
 Sociedade Esportiva Palmeiras, squadra di calcio brasiliana